В англоязычных странах насчитывается 2 округа с названием Каули ():
Австралия
 округ '''Каули''' — штат Новый Южный Уэльс

США
 округ '''Каули''' — штат Канзас